Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2015/16 beinhaltet alle Spieler, die für die Schweizerische Schachbundesliga 2015/16 gemeldet wurden sowie ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 8 Vereine konnten maximal 20 Spieler melden. Als einziger Verein schöpfte der SC Lyss-Seeland das Kontingent nicht aus und meldete nur 16 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der ASK Winterthur und der SC Lyss-Seeland mit je zwölf eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei Schwarz-Weiss Bern und der SG Riehen je 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 121 Spieler zum Einsatz, von denen 16 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler mit je 5 Punkten waren Valery Atlas (Gonzen) und Claudiu Prunescu (Nyon), wobei Atlas 6 Partien spielte, Prunescu 7. Je 4,5 Punkte aus 7 Partien erreichten Noël Studer, Florian Jenni, Emanuel Schiendorfer (alle Winterthur) und Murtez Ondozi (Nyon). Mit Marco Riehle, Clemens Werner (beide Riehen), Rustam Kasimjanov, Imre Héra, Dorsa Derakhshani, Vjekoslav Vulević (alle Gonzen), Roger Gloor, Mathias Leutwyler, Matthieu Rickly (alle Bern), Attila Barva (Winterthur), Alexandar Deltschew, Guillaume Sermier (beide Nyon) und Florian Bous (Wollishofen) erreichte 13 Spieler 100 %, von diesen spielte Riehle vier Partien, Héra und Derakhshani je drei, Kasimjanov, Gloor und Deltschew je zwei und die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2015), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2015 (veröffentlicht im Juli 2015) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2015; AUT = Österreich, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, MNE = Montenegro, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, SUI = Schweiz, TUR = Türkei, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SC Gonzen

Schwarz-Weiss Bern

SG Winterthur

Cercle d'échecs de Nyon

SG Riehen

SV Wollishofen

SC Lyss-Seeland

SC Bodan

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Im Wettkampf zwischen Schwarz-Weiss Bern und dem SC Lyss-Seeland gewann Vlatko Duilovic gegen Frank Salzgeber; da Duilovic zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht spielberechtigt war, wurde die Partie für die Mannschaftswertung als kampfloser Sieg für Salzgeber gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächliche Ergebnis berücksichtigt.

Weblinks 

 Spielerlisten Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2015/16 (PDF; 32,97 kB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Einzelnachweise 

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)
Schach 2015
Schach 2016